Die 1. jugoslawische Fußballliga 1990/91 war die 62. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 4. August 1990 und endete am 16. Juni 1991.

Titelverteidiger FK Roter Stern Belgrad wurde zum 18. Mal jugoslawischer Meister.

Die ursprünglich abgestiegenen Vereine FK Budućnost Titograd, FK Sloboda Tuzla und FK Spartak Subotica verblieben in der ersten Liga, da sich die kroatischen und slowenischen Vereine nach der Unabhängigkeitserklärung ihrer Republiken zurückzogen.

Modus 
Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Unentschiedene Spiele wurden durch Elfmeterschießen entschieden, wobei der Sieger einen Punkt, der Verlierer keinen Punkt erhielt.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle 
Spalte Unentschieden: Elfmeterschießen gewonnen (1 Punkt) + Elfmeterschießen verloren (0 Punkte)

Kreuztabelle 
In Klammer = Elfmeterschießen

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1990/91 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1990/91